Юлия Виссарионовна Чернявская (род. 5 августа 1962, Минск) — белорусский ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей и стихов, политическая заключённая. Лауреат Национальной театральной премии. Блогер (в первой пятерке блогеров Беларуси на 2017 год). Автор и ведущая художественно-культурологических программ «Без ответов», «Круги на воде» и др. Создатель и ведущая самого крупного в Белоруссии литературного клуба GRAPHO.

Биография

Семья и карьера 
Юлия Виссарионовна Чернявская родилась 5 августа 1962 года в Минске. Родители развелись, когда ей было 6 лет, ребёнка воспитывали дедушка с бабушкой. Они жили в доме № 36 по улице Карла Маркса в Минске, напротив театра имени Янки Купалы. Их дом считался «литературным» — в нём жили многие ведущие писатели и поэты того времени — Владимир Короткевич, Вячеслав Адамчик, Янка Брыль, Нил Гилевич, и другие. Дед Юлии тоже был известным детским писателем, публиковался под псевдонимом Василь Витка. По воспоминаниям Юлии, именно дед сформировал у неё литературный вкус и тягу к чтению.

Со своим первым мужем Чернявская познакомилась в 19 лет в туристическом походе. Они очень быстро поженились, но брак закончился разводом через 4 с небольшим года из-за отсутствия точек соприкосновения — муж занимался альпинизмом, а Юлия училась и развивала литературную карьеру, поэтому они практически не виделись. В период развода с первым супругом Юлия познакомилась с Юрием Зиссером. Их отношения очень скоро стали серьёзными, Зиссер переехал из Львова к ней в Минск. Пара вскоре поженилась, у них родилась дочь Евгения.

В 1984 году Чернявская закончила филологический факультет БГУ, а в 1997-м — культурологический факультет РИВШ БГУ. В 2002-м получила учёную степень кандидата культурологии. Почти 30 лет преподавала в БГУКИ, опубликовала 8 монографий и свыше 200 научных статей.

Спектакль «Аднакласнікі» по её пьесе «Буковки», поставленный на сцене Могилёвского областного драматического театра (режиссёр Екатерина Аверкова), победил в номинации «Лучшая постановка по произведению современного белорусского автора» на  за 2012 год.

В 2010-х годах входила в Совет, который распределял стипендии имени Магдалены Радзивилл для писательниц и переводчиц, основала литературный клуб «GRAPHO», сотрудничала с порталом TUT.BY.

В августе 2020 года вошла в первоначальный состав Координационного совета по обеспечению трансфера власти.

Арест 
18 мая 2021 года была задержана белорусскими силовиками: силовики пришли к Чернявской в квартиру и сообщили об аресте, у неё случился гипертонический криз. Чернявскую госпитализировали, в больницу её сопровождал конвой. Позднее женщину перевели под домашний арест. 25 мая 2021 года девять организаций (Правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр и др.) выступили с совместным заявлением и признали её политической заключённой.

13 января 2022 года стало известно, что Юлии Чернявской изменили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста. Однако она по-прежнему является обвиняемой по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Семья 
 Муж — Юрий Анатольевич Зиссер (28 июня 1960, Львов — 17 мая 2020, Минск) — белорусский программист, бизнесмен, основатель и совладелец белорусского интернет-проекта TUT.BY, председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и ООО «Надежные программы».
 Дочь — Евгения Юрьевна Чернявская, закончила БГУ по специальности «Информация и коммуникация». Работала на TUT.BY в должности пиар-менеджера и руководителя проектов с 2009 по 2015 год. С 2016 года проживает в Израиле.
 Внучка — Алиса Гурина.

Творчество

Пьесы 
 «Лифт», поставлена в Республиканском театре белорусской драматургии;
 «Синдром Медеи», поставлена в Республиканском театре белорусской драматургии;
 «Сирожа», поставлена в Республиканском театре белорусской драматургии.

Проза 
 Роман «Мальчик с собакой», и ещё четыре романа и повести.

Книги 
 Хрестоматия «Психология национальной нетерпимости» (1998);
 «Народная культура и национальные традиции» (2000);
 «Этнические основания культуры» (2001, в соавторстве с П. Г. Игнатовичем);
 «Введение в культурно-философскую антропологию» (2003);
 «Личность и культура» (2003);
 «Белорус: штрихи к автопортрету» (2006);
 «Белорусы: от „тутэйшых“ к нации» (2010);
 «Этническая культурология: концепты, подходы, гипотезы» (2010).

Автор более 80 статей в научных изданиях Белоруссии, России, Украины, Польши, Бельгии, Франции, Швеции и Германии.

Примечания

Ссылки 
 Авторские новости: Юлия Чернявская 
 Избранные публикации
 Страница Юлии Чернявской на сайте Правозащитного центра «Весна»

Писатели Белоруссии
Драматурги Белоруссии
Культурологи Белоруссии
Лица, признанные политическими заключёнными правозащитным центром «Весна»